Stanton County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Stanton County, Kansas 
 Stanton County, Nebraska